Первый дивизион 1984/1985 — 82-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 21 августа 1984 года и закончился 25 мая 1985 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1984/1985
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1984 году
Спорт в Бельгии в 1985 году